Соревнования по сноуборду на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине прошли с 5 по 15 февраля 2022 года. В рамках соревнований разыграно 11 комплектов наград (5 у мужчин, 5 у женщин и 1 смешанной дисциплине).

В июле 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) официально добавил в олимпийскую программу сноуборда соревнование смешанных команд сноуборд-кросса.

В общей сложности на программу Сноуборда выделено было квотных мест не более 238.

Место проведения турнира: в снежном парке «Шоуган» — биг-эйр, в Чжанцзякоу в снежном парке Геньтин — хафпайп, в снежном парке Тайву — слоупстайл, сноуборд-кросс и в снежном парке «Ваньлун» — параллельные дисциплины.

Квалификация 

Максимальная квота в программе сноуборда на Олимпийских играх 238 спортсменов (119 мужчин и 119 женщин). Национальный олимпийский комитет имел право на максимальную квоту всего 26 спортсменов (максимум 14 мужчин или 14 женщин). НОК Китая, как принимающей стране, зарезервированы восемь квот (по одной на каждое соревнование), если спортсмены Китая не смогут квалифицироваться на соответствующее соревнование. Для квалификации на каждую дисциплину необходимо для каждого спортсмена минимальное количество очков FIS, а также попадание в топ-30 на этапе Кубка мира в течение квалификационного периода (с 1 июля 2019 года до 16 января 2022 года) или участие в чемпионате мира FIS по сноуборду 2021 года.

В общей сложности 16 НОК будут претендовать на смешанный командный сноуборд-кросс.

Каждой дисциплине выделена определенная квота и требования отбора.

 Биг-эйр и слоупстайл имеют комбинированную квоту в соревновании.

Медали

Общий зачёт 
Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанная (мужчины и женщины)

Расписание соревнований 
Время местное (UTC+8)

Жирным шрифтом выделены финалы соревнований .

См. также 
 Кубок мира по сноуборду 2020/2021
 Кубок мира по сноуборду 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2022 года
 Сноуборд на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)

Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2022